Claudine à l'école peut faire référence à :

 Claudine à l'école, roman de Colette paru en 1900

 Claudine à l'école (film, 1917)
 Claudine à l'école (film, 1937) de Serge de Poligny
 Claudine à l'école téléfilm d'Édouard Molinaro diffusé en 1978